La Mort de Belle (1951), roman belge de Georges Simenon ; 
 La Mort de Belle (1961), film français d’Édouard Molinaro, adapté du roman.